L'Ombre sans corps est la quarante-neuvième histoire de la série Tif et Tondu de Will et Maurice Tillieux. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Personnages 
 Tif et Tondu
 l'inspecteur Ficshusset
 Fullshoke, homme-gorille invisible
 Igor Smith, taxidermiste-savant fou
 des policiers, des Londoniens ordinaires

Résumé 
Tif et Tondu visitent leur ami l'inspecteur Ficshusset, de Scotland Yard, lorsque ce dernier est attaqué par un être invisible, très fort et qui pousse des grognements. De surcroît, il laisse à Ficshusset des menaces écrites de la main du gangster John Fullshoke, pourtant mort abattu par l'inspecteur… Tour à tour traqués et traqueurs, les trois amis apprennent que la créature est le fruit de l'expérience d'un taxidermiste qui a voulu mêler différentes techniques pour greffer un cerveau humain (celui de Fullshoke) sur un gorille. L'opération a rendu le gorille invisible! Forts de ces renseignements, ils peuvent enfin localiser l'homme-gorille qui doit être abattu.

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
 

Album de bande dessinée sorti en 1970
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1968
Histoire publiée pour la première fois en 1969